В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Голден-Валли ():
 '''Голден-Валли''' — административно-территориальный округ в штате Монтана.
 '''Голден-Валли''' — административно-территориальный округ в штате Северная Дакота.